Telekom, telecom:
 pot. skrót od:
 telekomunikacja
 satelita telekomunikacyjny
w nazwie operatora telekomunikacyjnego:
 Deutsche Telekom
 France Télécom
 Magyar Telekom
 Manx Telecom
 Telekom Austria
 Telecom Italia Mobile
 TELECOM PARIS
 enhanced Telecom Operations Map
w nazwie satelity telekomunikacyjnego:
 Telecom 2A
 Telecom 2C
 Telecom 2D
 Novator Telecom Poland
w nazwie zespołu sportowego (od nazwy sponsora):
 Bouygues Télécom
 Team Deutsche Telekom
 Qatar Telecom German Open
 Kombinat Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego "Unitra-Telekom" w Warszawie